M26 (латиницей) может относиться к:
 M26 — звёздное скопление в созвездии Щита
 M26 — танк США периода Второй мировой войны
 M26 — американская ручная граната
 M26 Modular Accessory Shotgun System — подствольное ружьё.
 McLaren M26 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды McLaren

См. также 
 Лахти-Салоранта М-26 — финско-российский ручной пулемёт, разработанный в 1926 году.